La danza dei morti  – ottavo episodio della serie televisiva Il prigioniero, più noto come Persecuzione 
 La danza dei morti  – episodio di Masters of Horror del 2005 diretto da Tobe Hooper